Karel Johan Arthur graaf Bernadotte de Wisborg, tot 1946: prins van Zweden en hertog van Dalarna (Stockholm, 31 oktober 1916 – 5 mei 2012), was het vijfde en jongste kind, en de vierde zoon van koning  Gustaaf VI Adolf van Zweden en diens echtgenote Margaretha van Connaught.

Huwelijken 
Karel Johan verloor zijn rechten op de Zweedse troon en tevens zijn titels, toen hij op 19 februari 1946 te New York huwde met Elin Kerstin Margaretha Wijkmark (Stockholm, 4 oktober 1910 – Kungsberga, 11 september 1987). Groothertogin Charlotte van Luxemburg verleende hem in 1951 de titel graaf Bernadotte de Wisborg.

Op 29 september 1988 huwde hij in Kopenhagen met gravin Gunnila Marianne Lindberg Wachtmeister af Johannishus (Stockholm, 12 mei 1923 – 12 september 2016).Sinds 2 oktober 2007 was Karel Johan het laatst levende achterkleinkind van Victoria van het Verenigd Koninkrijk.

Adoptiekinderen 
Karel Johan heeft geen biologische nakomelingen, maar adopteerde een dochter en een zoon:
 Monica Christina Margaretha Bernadotte (5 maart 1948, geadopteerd in 1951) 
 Christiaan Karel Henning Bernadotte (3 december 1949, geadopteerd in 1950)

Titels 
Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Karel van Zweden, Hertog van Dalarna (31 oktober 1916 – 19 februari 1946)
Meneer Karel Johan Bernadotte (19 februari 1946 – 2 juli 1951)
Graaf Karel Johan Bernadotte van Wisborg (2 juli 1951 – 5 mei 2012)

Voorouders 

Huis Bernadotte